Ça déméninge ! était un jeu télévisé diffusé sur La Cinquième.

Notes et références 

Émission diffusée sur La Cinquième
Jeu télévisé français
Émission de télévision créée en 1994
Émission de télévision disparue en 1995